bł. Tytus Brandsma (1881–1942) – holenderski karmelita, męczennik
 bł. Tytus Zeman (1915–1969) – słowacki salezjanin

Zobacz też:
 Święty Tytus